La Magyar Kupa es la copa nacional de balonmano de Hungría. Fue fundada en 1951 y el MKB Veszprém es el equipo que posee más títulos.

Palmarés

Palmarés por equipo

Referencias 

Campeonatos de balonmano entre clubes de Hungría